Zkratka PRB může mít tyto významy:

 pRb – retinoblastomový protein
 P.R.B. – Pre-Raphaelite Brotherhood, tedy prerafaelité
 PRB – podněsterský rubl